Heydebreck bezeichnet
 Heydebreck (Adelsgeschlecht), ein pommersches Adelsgeschlecht
 bis 1945 Gemeinde im Landkreis Regenwalde, heute polnisch: Potuliniec
 Kędzierzyn, Ort in Oberschlesien, trug zwischen 1934 und 1945 zu Ehren von Peter von Heydebreck den Namen Heydebreck O.S.

Heydebreck ist der Familienname folgender Personen:
 Claus-Joachim von Heydebreck (1906–1985), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Christian von Heydebreck (1765–1828), preußischer Verwaltungsjurist und Oberpräsident der Provinz Brandenburg
 Georg-Hennig von Heydebreck (1903–1976), deutscher Oberst der Wehrmacht und Kriegsverbrecher
 Joachim von Heydebreck (1861–1914), Oberstleutnant, Kommandeur der Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika
 Klara Heydebreck (1896–1969), deutsche Buchhalterin
 Max Heydebreck (1882–nach 1936), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hans-Adam Otto von Heydebreck, genannt Peter von Heydebreck und Hans Peter von Heydebreck, (1889–1934), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Philipp von Heydebreck, (* 1968) deutscher Apnoetaucher, Unterwassereishockey- und Unterwasserrugbyspieler
 Otto von Heydebreck (1887–1959), deutscher Journalist
 Tessen von Heydebreck (* 1945), deutscher Bankmanager